The Forest Ranger – film del 1910 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Forest Ranger – film del 1912 diretto da Romaine Fielding
 The Forest Ranger – film per la televisione del 1956 diretto da Paul Landres